Ампара (, ) — один з 25 округів Шрі-Ланки. Входить до складу Східної провінції країни. Адміністративний центр — місто Ампара. Площа округу становить 4415 км².

Історія 
Округ був утворений у квітні 1961 року в результаті відділення південної частини від округу Баттікалоа.

Округ складається з 20 підрозділів окружного секретаріату та з 503 Грама Ніладхарі.

Демографія 
Населення за даними перепису 2012 року становить 648 057 осіб. 43,59% населення складають ланкійські маври; 38,73% — сингали; 17,40% — ланкійські таміли; 0,03% — індійські таміли і 0,25% — інші етнічні групи. 43,63% населення сповідують іслам; 38,61% — буддизм; 15,81% — індуїзм; 1,95% — християнство.

За статтю

За етнічною приналежністю

Примітки 

Східна провінція (Шрі-Ланка)
Округи Шрі-Ланки